Отборочный турнир чемпионата наций КОНКАКАФ 1973 года был сыгран в один этап, он также являлся первым этапом отборочного турнира чемпионата мира по футболу 1974. 14 стран были разделены на 6 групп по 2 или 3 команды (четыре группы по 2 команды и две группы по 3 команды). Команды играли каждая с каждой дома и в гостях. Победители групп участвовали в финальном турнире чемпионата наций.

Результаты

Группа 1 

 вышла в финальный турнир.

Группа 2 

 вышла в финальный турнир.

Группа 3 

 вышел в финальный турнир.

Группа 4 
 снялась, поэтому  Нидерландские Антильские острова вышли в финальный турнир автоматически.

Группа 5 

 вышла в финальный турнир.

Группа 6 
Все домашние матчи Голландской Гвианы были сыграны на выезде.

 вышел в финальный турнир.

Ссылки 
 Кубок наций 1973 на сайте КОНКАКАФ
 Статистика кубка наций 1973 на сайте RSSSF

1973
Чемпионат мира по футболу 1974
1974